Macaón puede referirse a:

 Papilio machaon, la especie de mariposa;
 Macaón (mitología), el hijo de Asclepio, en la mitología griega;